The Underdog – film del 1943 diretto da William Nigh
 A 15 anni sei troppo vecchio (The Underdog) – romanzo di Markus Zusak del 1999
 The Underdog EP – EP degli Yellowcard del 2002
 The Underdog – singolo degli Spoon del 2007